Gristow bezeichnet:
 Gristow (Mesekenhagen), Ortsteil der Gemeinde Mesekenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 den deutschen Namen der polnischen Insel Wyspa Chrząszczewska
 Gristow (Adelsgeschlecht), eine rügisch-pommersche Adelsfamilie

Siehe auch:
 Christow
 Kristo
 Cristo
 Christo (Begriffsklärung)